Mount Murchison ist der Name folgender Berge:

in Kanada:
 Mount Murchison (Alberta)

in den USA:
 Mount Murchison (Alaska)

in Australien:
 Mount Murchison (Tasmanien), höchster Berg der West Coast Range
 Mount Murchison (New South Wales)

in Neuseeland:
 Mount Murchison (Canterbury)
 Mount Murchison (Tasman), höchster Berg der Braeburn Range in der Region Tasman

in Antarktis:
 Mount Murchison (Georg-V.-Land)
 Mount Murchison (Viktorialand) in der Mountaineer Range